Терманция () може да се отнася за:

 Терманция, съпруга на Флавий Теодосий от 330 или 340 г., майка на император Теодосий I
 Терманция († 415 г.), дъщеря на Стилихон, втората съпруга на западноримския император Хонорий
 Терманция, придружава съпруга Св. Едист (мъченик, † 12 октомври 60 в Рим)